China Global Television Network — chińska, państwowa grupa telewizyjna nadająca kanały pod szyldem CGTN  
 CGTN — chińska międzynarodowa stacja telewizyjna nadająca w języku angielskim
 CGTN-R — chińska stacja telewizyjna nadająca w języku rosyjskim
 CGTN-F — chińska stacja telewizyjna nadająca w języku francuskim
 CGTN Spanish — chińska stacja telewizyjna nadająca w języku hiszpańskim
 CGTN Arabic — chińska stacja telewizyjna nadająca w języku arabskim
 CGTN Africa — chińska stacja telewizyjna skierowana do widzów zamieszkujących Afrykę
 CGTN America — chińska stacja telewizyjna skierowana do widzów amerykańskich